Niemcy:
 Hemeln  – dzielnica Hann. Münden
 Hemeln – dolnoniemiecka nazwa dzielnicy Bremy Hemelingen

Zobacz też:
 Hameln